Los afrosorícidos (Afrosoricida), también conocidos como tenrecomorfos (Tenrecomorpha), son un orden de pequeños mamíferos placentarios conformado por dos familias, Tenrecidae y Chrysochloridae, que fueron anteriormente consideradas como parte del orden Insectivora. 

Tradicionalmente, el topo dorado Chrysocloris asiatica del sur de África y los tenrecs de Madagascar y África fueron agrupados con los erizos, musarañas y topos entre los insectívoros. Sin embargo no son verdaderos Lipotyphla o insectívoros. Esta opinión está sustentada por muchos estudios genéticos, que además sugieren la asociación entre Tenrecomorpha y otros mamíferos de origen africano, en el gran superorden Afrotheria.

Nombre 
Algunos biólogos usan Tenrecomorfo como nombre para el clado topo tenrec-dorado, pero Gary Bronner y Paulina Jenkins argumentan que Afrosoricida es más apropiado, a pesar de sus dudas sobre la similitud entre el nombre "Afrosoricida" y el subgénero de musaraña no relacionado Afrosorex. Sin embargo, Afrosorex Hutterer, 1986 es sinónimo de Crocidura Wagler, 1832, eliminando cualquier confusión. Hedges discutió extensamente los problemas con el uso de Tenrecomorfa y otros nombres propuestos para este clado de mamíferos distintos de Afrosoricida.

Biología 
Como regla general, los tenrecs y las musarañas nutrias tienden a ser animales pequeños que varían de 4 cm a 39 cm de longitud. No existe un tipo de cuerpo pronunciado, ya que han evolucionado para hacerse cargo del nicho de insectos que comen en Madagascar. Sin embargo, según el nicho que ocupen, parecen musarañas, erizos o nutrias. Su pelaje puede variar de liso a espinoso y la coloración del pelaje es generalmente marrón sucio. La mayoría de las especies también son nocturnas y tienen mala vista. Sin embargo, sus bigotes son bastante sensibles y pueden detectar vibraciones muy diminutas en el suelo para localizar a sus presas.

Características

Cuerpo y extremidades 

Los ténreos han ocupado varios nichos ecológicos y, por lo tanto, son un grupo diverso. Los topos dorados (Chrysochloridae) están, al igual que los topos, adaptados a una forma de vida subterráneo; dentro de los tenrécidos (Tenrecidae) hay representantes parecidos a musarañas (los Reistenreks y los Erdtenreks) y animales parecidos a erizos (los Igeltenreks ). También hay especies que viven en el agua, las musarañas nutrias (Potamogalidae), que tienen un aspecto externo similar al de las nutrias. La longitud cabeza-torso varía entre 4 y 40 cm. La cola varía en longitud, desde la corta y rechoncha en los murres dorados y erizos hasta el doble de larga que el resto del cuerpo en algunos trepadores menores. El peso oscila entre 3 g y 2,4 kg.    

Las extremidades son relativamente cortas. Las patas delanteras del topo de oro están modificadas para convertirse en herramientas de excavación muy especializadas, con la garra del tercer dedo en particular extendida. Las extremidades de los tenreks se han adaptado a su particular forma de vida y son adecuadas para cavar, trepar o correr por el suelo. Algunas especies acuáticas son palmeadas. Con algunas excepciones, las manos y las patas tienen cinco rayos, los dedos de las manos y de las patas siempre tienen garras. En todos los  tenreciformes, la tibia y el peroné suelen fusionarse en el extremo inferior.

Cabeza y dientes 
La cabeza es cónica o alargada, el hocico puntiagudo. Como ocurre con muchos mamíferos subterráneos, los búhos dorados carecen de aurículas , mientras que los de los tenreks son relativamente grandes. Los ojos de los tenreks y las musarañas nutrias son pequeños, los del topo dorado están cubiertos de pelo y no tienen función. El arco cigomático , que no está cerrado en los tenreks y musarañas nutrias, puede usarse como un rasgo característico . El salmonete dorado tiene un arco completo, que solo se forma a partir del accesorio del arco frontal y, por lo tanto, debe considerarse secundario.   

Al igual que los del insectívoro, los dientes se caracterizan por cúspides puntiagudas y crestas de esmalte afiladas. La fórmula dentaria es  . Entonces tienen un total de 32 a 40 dientes. En el lunar dorado, la musaraña nutria y los tenreks pequeños, el primer incisivo superior y el segundo inferior siempre están agrandados, el canino siempre es pequeño. Por el contrario, los tenreks erizos y los buscadores de arroz tienen dientes caninos agrandados. Los molares tienen un zalambdodomntesSe forma un patrón de superficie oclusal, es decir, una cresta de esmalte en forma de V (ectoloph). Además, hay tres jorobas principales, de las cuales el Paraconus está en la parte superior del ectoloph en forma de V. En los tenreks y el topo dorado, el metacono se fusiona con el paracono, en las musarañas nutrias los dos están claramente separados entre sí. La tercera cúspide, el protocono, se reduce en diferentes grados en los dos primeros grupos, pero grande en el último.

Anatomía interna 
En términos de su anatomía interna, los tenrecidos también son muy similares a los insectívoros. El tracto digestivo está construido simplemente, el apéndice está ausente en ambos grupos y el intestino es corto y tubular. Una peculiaridad del Tenre-kartigen es que el sistema urogenital, como en los mamíferos, termina en una única salida, la cloaca. También se puede encontrar una disposición similar en algunas musarañas y, por lo tanto, no es un criterio morfológico. En los machos de la mayoría de las especies de tenrecidos, los testículos se encuentranen la cavidad abdominal. Esto los distingue de los insectívoros, pero posiblemente representa una característica primigenia de los mamíferos: al igual que los insectívoros, las hembras tienen un útero de dos cuernos (útero bicorne).

Clasificación 

 Orden Afrosoricida
 Suborden Tenrecomorpha
 Género Plesiorycteropus†
 Familia Tenrecidae
 Suborden Chrysochloridea
 Familia Chrysochloridae

Véase también
Sorícidos
Macroscelídeos

Referencias

Bibliografía
 Stanhope, Michael J.; Waddell, Victor G.; Madsen, Ole; de Jong, Wilfried; Hedges, S. Blair; Cleven, Gregory C.; Kao, Diana; y Springer, Mark S. (1998): «Molecular evidence for multiple origins of Insectivora and for a new order of endemic African insectivore mammals »; Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(17): 9967–9972.
 Buckley, M. (2013). A molecular phylogeny of Plesiorycteropus reassigns the extinct mammalian order ‘Bibymalagasia’. PLoS One, 8(3), e59614.

Enlaces externos